Алекса́ндр Игна́тов:
 Игнатов, Александр Александрович (род. 1974) — туркменский и российский футболист.
 Игнатов, Александр Вячеславович (род. 1979) — российский юрист и общественный деятель.
 Игнатов, Александр Дмитриевич (1928—2001) — тракторист, Герой Социалистического Труда. 
 Игнатов, Александр Иванович (род. 1955) — российский дипломат.